Landkreis Offenbach, een district in de Duitse deelstaat Hessen
 Offenbach am Main, een stadsdistrict in de Duitse deelstaat Hessen
 Offenbach an der Queich, een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Offenbach-Hundheim, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Offenbach (Mittenaar), een stadsdeel van de Duitse gemeente Mittenaar, deelstaat Hessen

Personen met de achternaam Offenbach 
 Jacques Offenbach, een Duits-Frans componist